Hemiclepsis charwardamensis — вид плоских пиявок (Glossiphoniidae).

Название 
Видовой эпитет charwardamensis указывает на место нахождения вида при описании — топоним Charwardam. В пределах статьи, где приводится описание вида как нового, встречается три орфографических варианта его названия: Hemiclepsis charwardamensis, Hemiclepsis chharwardamensis и Hemiclepsis ischharwardamensis. Среди них валидным является Hemiclepsis charwardamensis, поскольку именно оно было выбрано в качестве такового ревизирующим автором в последующих работах (ст. 24.2.3 Международного кодекса зоологической номенклатуры). Однако в дальнейшем автор описания использует вариант Hemiclepsis chharwardamensis.

Описание 
Общая длина тела Hemiclepsis charwardamensis составляет 7,5 мм, ширина — 1,5 мм. Тело широкое, уплощённо-цилиндрическое, серого цвета. Передняя присоска несёт подковообразные челюсти. Глаз две пары, глаза передней пары меньше задних. 

В описании указывается, что вид питается кровью моллюсков и рыб, однако, по-видимому, в действительности никто процесса питания не наблюдал, а это предположение носит спекулятивный характер.

Известна исключительно по единственной находке в округе Бокаро штата Джаркханд (Индия).

Примечания 

Плоские пиявки
Животные по алфавиту
Животные, описанные в 2013 году